Aleksandra Krunić e Kateřina Siniaková erano le detentrici in carica, ma hanno scelto di partecipare con partner diverse. La Krunić ha fatto coppia con Petra Martić perdendo nei quarti di finale da Anna-Lena Friedsam e Katarzyna Piter. La Siniaková ha partecipato con Vera Duševina raggiungendo la finale dove sono state sconfitte da Margarita Gasparjan e Aleksandra Panova con il punteggio di 6-1, 3-6, [10-3].

Teste di serie 

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (ritirate)
  Margarita Gasparjan /  Aleksandra Panova (campionesse)

  Jocelyn Rae /  Anna Smith (primo turno)
  Oksana Kalašnikova /  Paula Kania (primo turno)

Alternate 

  Alona Fomina /  Kateryna Kozlova (primo turno)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova /  Akgul Amanmuradova (quarti di finale)

  Ekaterina Bychkova /  Stefanie Vögele (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2015
WTA Tour 2015